De Grand Prix-wegrace van Italië 2003 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 8 juni 2003 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Italië